Сент-Аві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сент-Аві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сент-Аві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сент-Аві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Сент-Аві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Сент-Аві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Сент-Аві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн